

Patronyme 
 David Urquhart (1805-1877), diplomate, écrivain et homme politique ;
 David Urquhart (1952-), homme d’Église britannique ;
 David Urquhart (1984-), joueur professionnel canado-italien de hockey sur glace.

Voir aussi